Патхумтхані — тайська географічна назва:

 Патхумтхані — провінція в центральній частині Таїланду. 
 Патхумтхані — місто в Таїланді, столиця однойменної провінції.